Хуан Алфонсо Баптиста () венецуелански је глумац и модел.

Филмографија:

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Венецуелански глумци